Plötner ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Plötner (* 1967), deutscher Diplomat
 Katrin Plötner (* 1985), deutsche Theaterregisseurin
 Kurt Plötner (1905–1984), SS-Arzt in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau
 Nils Plötner (* 1989), deutscher Straßenradrennfahrer
 Ralf Plötner (* 1983), deutscher Politiker (Die Linke)

Siehe auch:
 Blödner